ФК «Сараєво» (Fudbalski klub Sarajevo) — професійний футбольний клуб з однойменного міста, столиці Боснії і Герцеговини. Заснований 24 жовтня 1946 року, клуб був найуспішнішою командою з Боснії, на території колишньої Югославії, вигравши два чемпіонати країни. Сьогодні це один з найвидатніших клубів у національній прем'єр лізі, де команда двічі вигравала чемпіонат і 4 рази кубок країни.

Досягнення 
Чемпіонат Югославії з футболу: 
 Чемпіон (2): 1966—1967, 1984—1985

Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу: 
 Чемпіон (5): 1998—1999, 2006—2007, 2014—2015, 2018—2019, 2019—2020
 Срібний призер чемпіонату Боснії і Герцеговини (7): 1994—1995, 1996—1997, 1997—1998, 2005—2006, 2010—2011, 2012—2013, 2020—2021
 Бронзовий призер чемпіонату Боснії і Герцеговини (5): 2000—2001, 2002—2003, 2003—2004, 2013—2014, 2016—2017

Кубок Боснії і Герцеговини: 
 Володар (7): 1996—1997, 1997—1998, 2001—2002, 2004—2005, 2013—2014, 2018—2019, 2020—2021
 Фіналіст Кубка Боснії і Герцеговини (4): 1998—1999, 2000—2001, 2016—2017, 2021—2022

Суперкубок Боснії і Герцеговини
Володар (1): 1997

Виступи в єврокубках 
 КР = Кваліфікаційний раунд
 ПО = Раунд плей-оф
 1Р = Перший раунд / 2Р = Другий раунд / 3Р = Третій раунд 
 1/8 = 1/8 фіналу
 1/4 = Чвертьфінал
 1/2 = Півфінал

Кубок європейських чемпіонів / Ліга чемпіонів

Кубок УЄФА / Ліга Європи

Посилання 
 Офіційний сайт
 ФК Сараєво на uefa.com

Футбольні клуби Боснії і Герцеговини
Спорт у Сараєві
Засновані в Європі 1946
1946 у європейському спорті